Haasemann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Haasemann (1850–1934), deutscher Ingenieur und Unternehmer als Gründer der Jute-Spinnerei und Weberei Bremen
 Frauke Haasemann (1922–1991), deutsche Sängerin
 Wolf-Peter Haasemann (1924–2014), deutscher RNZ-Redakteur und Kommunalpolitiker sowie Neckargemünder Ehrenbürger

Siehe auch:
 C. Haasemann & Söhne, in Linden vor Hannover gegründete Maschinenfabrik